Papilio amelia, est un synonyme désuet, qui peut désigner deux espèces de lépidoptères: 
 Arawacus aetolus, (Herbst, 1804) 
 Eunica amelia, (Cramer, 1777)

Notes et références